Castell de Clarà (Moià), a Moià (Moianès)
 Castell de Clarà (la Pobla de Claramunt), a la Pobla de Claramunt (Anoia)